Kreiser ist der Familienname folgender Personen:

 Dunja Kreiser (* 1971), deutsche Politikerin, MdL (SPD)
 Edward Kreiser (1869–1916), US-amerikanischer Organist und Komponist
 Jakow Grigorjewitsch Kreiser (1905–1969), sowjetischer Armeegeneral
 Klaus Kreiser (* 1945), deutscher Historiker, Orientalist und Turkologe
 Kurt Kreiser (1891–1945), deutscher Musikjournalist, Dirigent und Komponist
 Lothar Kreiser (* 1934), deutscher Philosoph
 Walter Kreiser (1898–1958), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Journalist

Siehe auch:
 Greiser